Films
Driftwood (1928), een film van Christy Cabanne
Driftwood (1947), een film van Allan Dwan
Driftwood (1997), een film van Ronan O'Leary
Driftwood (2006), een film van Tim Sullivan
Driftwood (2016), een film van Patrick Stevens
Muziek
Driftwood (1999), een lied van de band Travis
Shocksteady, een Nederlands muziekproject
Plaatsen in de Verenigde Staten
 Driftwood (Arkansas)
 Driftwood (New York)
 Driftwood (Ohio)
 Driftwood (Oklahoma)
 Driftwood (Pennsylvania)
 Driftwood (Texas)
 Driftwood Acres
 Driftwood Hills
 Driftwood Shores